

Patronymie 

 Charles Michels (1903-1941), un militant syndical et militant communiste, député du XV arrondissement de Paris. 
 Gödeke Michels (?-1402), un des dirigeants du Likedeeler.
 Jan Michels (1970- ), un footballeur néerlandais.
 Rinus Michels (1928-2005), un joueur de football néerlandais. 
 Robert Michels (1876-1936), un sociologue allemand.
 Thierry Michels (1960- ), député LREM de la première circonscription du Bas-Rhin
 Wilhelm Michels (1919-2003), homme politique allemand.

Patronyme néerlandais

ru:Михельс